Hymenopsis är ett släkte av svampar. Hymenopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymenopsis